{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат мира среди ветеранов
|-
|align = "center" | Брадфорд, Англия
|-
|align = "center" | 5 — 7 ноября 2010
|-
|align = "center" | Cedar Court Hotel
|- 
| Статус — профессионально-любительский
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — 97 Джимми Уайт
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победитель — Джимми Уайт
|-
| Финалист — Стив Дэвис
|-
| Счёт — 4:1
|}Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов 2010 (, также известен как 2010 Wyldecrest Park Homes World Snooker Seniors Championship — по названию спонсора) — снукерный турнир, финальная стадия которого прошла с 5 по 7 ноября 2010 года в Англии. Победитель — Джимми Уайт — получил 20 000 фунтов стерлингов и кубок турнира. В финале Уайт переиграл Стива Дэвиса со счётом 4:1.

 Формат 

Турнир состоял из квалификации (прошла 28—30 мая) и финальной стадии. В нём приняли участие только игроки-мужчины старше 40 лет (всего 16 участников — 8 играли в квалификации). В финальной стадии участвовали 6 экс-чемпионов мира и шестикратный финалист чемпионата Джимми Уайт, а также победитель квалификации — Найджел Бонд.

 Призовой фонд 

 Победитель: £ 20 000 
 Финалист: £ 10 000 
 1/2 финала: £ 4 000 
 1/4 финала: £ 2 500 
 Предварительный раунд: £ 2 000
 Общий призовой фонд: £ 50 000

 Высший брейк 

 144 — Питер Лайнс (квалификация)

 Результаты 
 Квалификация 

 Основной турнир Предварительный раунд

 Найджел Бонд 2:0 Питер Эбдон 

'''Плей-офф

Примечания

Ссылки 

 Ветераны готовятся к чемпионату мира 
 Чемпионат мира среди ветеранов 2010 

2010 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов